

Bushwacker 

 Bushwacker : brigand du Kansas ou du Missouri, avant et pendant la Guerre de Sécession.
 Bushwacker : un personnage de bande dessinée des Marvel Comics.
 Opération Bushwacker : frappes de missiles de croisière de 1993 en l'Irak